Fuze steht für:
 David „Fuze“ Fiuczynski, Gitarrist der Screaming Headless Torsos
 Fuze (Unternehmen), US-amerikanisches Internetunternehmen (vormals Thinking Phone Networks)
 FUZE Magazine

Siehe auch:
 Fuse